Ла Каха де Агва има више значења:

 Ла Каха де Агва (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каха де Агва (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику